Maurice Leenhardt – missionario protestante ed etnologo francese
 Max Leenhardt – pittore francese
 Roger Leenhardt – regista, attore e produttore cinematografico francese